Alamocita Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Alamocita Creek (Rio Salado), Fluss im Socorro County, Bundesstaat New Mexico
 Alamocita Creek (Ute Creek), Fluss im Harding County, Bundesstaat New Mexico